Steve Wagner (né le  à Grand Rapids, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton au poste de défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Buccaneers de Des Moines || USHL ||14 ||0 ||1 ||1 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Storm de Tri-City || USHL ||27 ||0 ||5 ||5 ||52 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2003-2004|| Storm de Tri-City || USHL ||43 ||3 ||19 ||22 ||52 ||9 ||0 ||4 ||4 ||13
|-
| 2004-2005|| Mavericks de Minnesota State || NCAA ||37 ||1 ||9 ||10 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| Mavericks de Minnesota State || NCAA ||38 ||5 ||11 ||16 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Mavericks de Minnesota State || NCAA ||38 ||6 ||23 ||29 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007|| Rivermen de Peoria || LAH ||14 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| Blues de Saint-Louis || LNH ||24 ||2 ||6 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| Rivermen de Peoria || LAH ||23 ||5 ||7 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Rivermen de Peoria || LAH ||47 ||6 ||16 ||22 ||38 ||7 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2008-2009|| Blues de Saint-Louis || LNH ||22 ||2 ||2 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Rivermen de Peoria || LAH ||46 ||3 ||12 ||15 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||20 ||1 ||6 ||7 ||10 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2010-2011|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 69|| 5|| 23|| 28|| 43|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || Adler Mannheim|| DEL || 45|| 2|| 15|| 17|| 32|| 14|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
|2012-2013 ||Adler Mannheim ||DEL || 48|| 5|| 15|| 20|| 34|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 ||Adler Mannheim ||DEL || 40|| 6|| 11|| 17|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 52 || 3 || 8 || 11 || 22 || 14 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 45 || 3 || 9 || 12 || 26 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0

| 46 ||4 ||8 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinstions

DEL 

 Il remporte le Championnat avec les Adler Mannheim en 2014-2015.

Références 

Naissance en mars 1984
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Mavericks de Minnesota State
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Adler Mannheim
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Grand Rapids (Minnesota)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché